Schah-Moschee bezeichnet:

 Schah-Moschee in Isfahan, Iran, siehe Naqsch-e Dschahan #Königsmoschee
 Schah-Moschee (Baku), Aserbaidschan